Die Bezirksliga Potsdam 1973/74 war die 22. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Nach Abzug von 14 Pluspunkten nach Saisonende für die BSG Motor Hennigsdorf, sicherte sich die BSG Motor Ludwigsfelde ihren ersten Bezirksmeistertitel und stieg direkt in die übergeordnete DDR-Liga auf.

Da die Bezirksliga zur Folgesaison 1974/75 zum zweiten Mal nach 1961/62 auf zwei Staffeln erweitert wurde, gab es keine Absteiger in die untergeordneten Bezirksklassestaffeln. Im Gegenzug gab es zwölf Aufsteiger aus der Bezirksklasse in die Bezirksliga. Diese setzten sich aus den ersten drei der vier Staffeln zusammen. Aus der Bezirksliga und Bezirksklasse Berlin wurden weitere vier Mannschaften in die Bezirksliga eingegliedert.


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 239 Spielen kamen 116.000 Zuschauer (ø 485 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 2.200 BSG Chemie Premnitz – BSG Motor Rathenow (19. Spieltag)
 Größte Heimkulisse (ø)
 12.400  (ø 827) TSV Luckenwalde
 Niedrigste Heimkulisse (ø)
1.600  (ø 107) BSG DEFA Babelsberg

Bezirksmeister

Aufsteiger zur Bezirksliga 
Aufgrund der Aufstockung der Bezirksliga zur Folgesaison von einer auf zwei Staffeln, gab es aus der Bezirksklasse zwölf Aufsteiger. Aus den vier Staffeln stiegen jeweils die ersten drei Mannschaften auf.
 Staffel A: BSG Lokomotive Neustadt, BSG Motor Mögelin, BSG Lokomotive Wittstock
 Staffel B: BSG Lokomotive Kirchmöser, BSG Stahl Brandenburg II, BSG Lokomotive Brandenburg
 Staffel C: BSG Stahl Hennigsdorf II, BSG Traktor Alt Ruppin, ASG Vorwärts Groß Glienicke
 Staffel D: SG Dynamo Luckenwalde, BSG Lokomotive Jüterbog, BSG Turbine Potsdam

Aus der Berliner Bezirksliga wurden drei Mannschaften und aus der Bezirksklasse eine Mannschaft in die Bezirksliga Potsdam eingegliedert.
 Bezirksliga: BSG Stahl Oranienburg, ASG Vorwärts Bestensee, BSG Chemie Velten
 Bezirksklasse: SG Einheit/Dynamo Königs Wusterhausen

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1973/74